Ноче Буена има више значења:

 Ноче Буена (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ноче Буена, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ноче Буена (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ноче Буена (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ноче Буена (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ноче Буена, Кариситос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ноче Буена, Ел Папалоте (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ноче Буена, Ла Пуерта де ла Парида (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику